Komtoèga peut désigner :
 Komtoèga, la localité située dans le département de Dargo au Burkina Faso
 Komtoèga, la commune rurale et le chef-lieu du département homonyme au Burkina Faso
 Le département de Komtoèga dont la ville de Komtoèga est le chef-lieu
 Komtoèga-Peulh, la localité située dans le département de Komtoèga au Burkina Faso